The Greater Love – cortometraggio del 1910 diretto da Edwin S. Porter
 The Greater Love – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Greater Love – cortometraggio del 1912 diretto da Rollin S. Sturgeon
 The Greater Love – cortometraggio del 1912 diretto da Lois Weber
 The Greater Love – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Greater Love – cortometraggio del 1913 diretto da Allan Dwan
 The Greater Love – cortometraggio del 1914 diretto da Theodore Marston
 The Greater Love – cortometraggio del 1914 diretto da Edgar Jones
 The Greater Love – cortometraggio del 1914 prodotto dalla  Messter Film
 The Greater Love – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Greater Love – film del 1919 diretto da Geoffrey H. Malins